Това е списък на страните по военни разходи. Военният бюджет е представен в щатски долара, според постоянния или моментния курс. Данните могат да варират в широки граница от година на година, в зависимост от колебанията в обменния курс на валутата на всяка държава.

Списък

Източници 

Военни разходи
Държавен бюджет